Томашевская — фамилия:

 Томашевская, Анна (1866—1933) — немецкая политическая деятельница.
 Томашевская, Зоя Борисовна (1922—2010) — советский и российский архитектор, художник, музейный деятель.

Двойная фамилия
 Медведева-Томашевская, Ирина Николаевна (1903—1973) — урождённая Медведева, литературовед, жена пушкиниста, профессора Б. В. Томашевского.

См. также 
 Томашевский
 Тимошевская
 Тимашевская